La visita puede referirse a:
La visita, una película cómica italiana de 1963 dirigida por Antonio Pietrangeli.
La visita, un cortometraje argentino de 1971 dirigido por David Amitin.
La visita, la séptima canción del quinto álbum de estudio A las cinco en el Astoria de la banda La Oreja de Van Gogh.
The Visit, titulada como La visita en España,  una película estadounidense de terror de 2015 escrita y dirigida por M. Night Shyamalan.